New Era-klasse of Diamond M-klasse is een klasse van halfafzinkbare boorplatforms

 Diamond M New Era (schip, 1974)
 Diamond M Century (schip, 1973)
 Diamond M General (schip, 1976)
 Diamond M Epoch (schip, 1977)
 Diamond M Hunter (schip, 1981)
 Diamond M Eagle (schip, 1982)
 Diamond M Falcon (schip, 1983)